Hørby Sogn henviser til flere artikler:
 Hørby Sogn (Mariagerfjord Kommune) – et sogn i Mariagerfjord Kommune og i Hobro-Purhus Provsti
 Hørby Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti
 Hørby Sogn (Holbæk Kommune) – et sogn i Holbæk Kommune og i Holbæk Provsti